Вільям Еймері — державний службовець, який представляв уряд Сполученого Королівства в Австралії (1925-28).
 Шельфовий льодовик Еймері () — шельфовий льодовик у Східній Антарктиді, між берегами Ларса Крістенсена  (Земля Мак-Робертсона) і Інгрід Крістенсен (Земля Принцеси Єлизавети).
Багатозначні терміни